Division 1 i handboll för herrar 2005/2006 var den näst högsta divisionen för handboll i Sverige säsongen 2005/2006.

Höstserier

Norra
Lag 1–4: Till Allsvenskan.Lag 5–12: Till vårserien.

Södra
Lag 1–4: Till Allsvenskan.Lag 5–12: Till vårserien.

Vårserier

Norra
Lagen tog med sig alla resultat från höstserien.Lag 1: Till Kvalspelet till Elitserien.Lag 5–6: Till kvalspelet till Division 1.Lag 7–8: Nedflyttade till Division 2.

Södra
Lagen tog med sig alla resultat från höstserien.Lag 1: Till Kvalspelet till Elitserien.Lag 5–6: Till kvalspelet till Division 1.Lag 7–8: Nedflyttade till Division 2.

Kvalspel till Division 1

Norra
Tyresö IF – Anderstorps SK 50–64 (28–32, 22–32)
Ludvika HF – Umeå IK 57–49 (30–21, 27–28)

Södra
Stavstens IF – Kärra HF 52–60 (28–26, 24–34)
HK Aranäs – IFK Karlskrona 57–64 (28–39, 29–25)

Sport i Sverige 2005
Sport i Sverige 2006
Handbollssäsongen 2005/2006
2005/2006